Borchia: Elemento decorativo che copre il cerchione dell'automobile.
Borchia: Elemento decorativo applicato ad indumenti.
Borchia: Un tipo di chiodo utilizzato in tappezzeria per  componenti d'arredo (come ad esempio le sedie).
Borchia: Sinonimo di presa telefonica.

Altri progetti